Gordius preslii är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar, och som beskrevs av Vejdovsky 1886. Gordius preslii ingår i släktet Gordius, och familjen Gordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
preslii